Aljaksandr Lukašėnka – politico bielorusso
Aleksejs Lukašenko – atleta lettone
Volodymyr Lukašenko – schermidore ucraino